Houve três classes de navios chamadas Classe Pennsylvania:

 Classe Pennsylvania (navios a vapor): uma classe de navios de passageiros e carga operada pela American Line de 1873 a 1921
 Classe Pennsylvania (cruzadores): uma classe de cruzadores blindados operada pela Marinha dos Estados Unidos de 1905 a 1927.
 Classe Pennsylvania (couraçados): uma classe de couraçados operada pela Marinha dos Estados Unidos de 1916 a 1946.